Odgers ist der Familienname der folgenden Personen:

 Brian Odgers (1943–2015), britischer Fusionmusiker
 Jeff Odgers (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler und -scout